El término desplazamiento puede referirse a los siguientes conceptos:

 En física, el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos
 En electrostática y electrodinámica, al desplazamiento eléctrico.
 En náutica, el desplazamiento es el peso de un buque en una condición de carga determinada, y calculada según el volumen del agua desplazada por la parte sumergida del casco de un buque.
 En psicoanálisis, el desplazamiento es la transferencia de emociones hacia un ser humano o animal que no es el objeto real del encono de quien desplaza sus afectos.
 En motores, el desplazamiento es la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor alternativo.
 En migración, el desplazamiento interno son las migraciones forzadas dentro de un mismo país.